Het seizoen 1986/87 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 30 augustus 1986 en eindigde op 10 mei 1987. KFC Eeklo won in Derde Klasse A, KFC Lommel SK won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 VK Ninove kreeg de koninklijke titel en werd KVK Ninove.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Union Saint-Gilloise (rechtstreeks)
 RAEC Mons (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 Hoogstraten VV (kampioen 4A)
 KFC Heultje (kampioen 4B)
 R. Olympic Club de Charleroi (kampioen 4C)
 R. Excelsior Virton (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Eeklo (kampioen 3A)
 KFC Lommel SK (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 Diegem Sport (rechtstreeks uit 3A)
 RUS Binchoise (rechtstreeks uit 3A)
 K. Wuustwezel FC (rechtstreeks uit 3B)

Noot: Aangezien K. Sint-Niklase SK (spelende in Tweede Klasse) omwille van financiële problemen verplicht moest degraderen naar Vierde Klasse, was er dit seizoen één degradant minder. Hoogstraten VV en Diegem Sport eindigden elk voorlaatste in hun reeks met evenveel punten. Een onderling duel zou beslissen wie zou degraderen. Hoogstraten VV won de wedstrijd en bleef hierdoor in Derde Klasse.

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3